Batalla del Cefís, del 1311 al Ducat d'Atenes i va enfrontar la Companyia Catalana d'Orient amb les tropes franques de Gautier V de Brienne, duc d'Atenes 
 Toponímia:
 Cefís de Beòcia, riu que naix a la Fòcida i flueix pel nord fins al desaparegut llac Copais
 Cefís (Atenes), riu de l'Àtica que flueix per la planura atenenca
 Cefís (Eleusis), riu de l'Àtica que flueix per la planura d'Eleusis 
 Cefís (Argòlida), riu de l'Argòlida, tributari de l'Ínac
 Cefís (Salamina), riu de l'illa de Salamina
 Cefís (Corint), riu de Corint del que Pausànies diu (II.20.6) que fou destruït per Posidó
 Mitologia:
 Cefís (mitologia), déu fluvial
 Cefís (musa), una de les tres Muses